

Chine et Mongolie 

 Les Tchakhars (du  ; ) sont une tribu mongole, leur langue, un dialecte du mongol est appelé le tchakhar. Leur nom a donné plusieurs toponymes en Mongolie-Intérieure en Chine.

Toponymes 
Chahar (du  ou  en chinois) est le nom de trois subdivisions administratives de la région autonome de Mongolie-Intérieure en République populaire de Chine :
 la bannière avant droite de Chahar () ;
 la bannière centrale droite de Chahar () ;
 la bannière arrière droite de Chahar ().

C'est également le nom de :
 Le district spécial de Chahaer (), de 1914 à 1928 sous le gouvernement de Beiyang, en République de Chine (1912-1949).
 la province de Chahaer () sous la République de Chine, de 1928 à 1949.
 la province de Chahaer () sous la République populaire de Chine, de 1949 à 1952.

Perse 
 Chahar (čahār,  parfois abrégé en čār, ) signifie quatre en persan :
 Chahar bagh (quarte jardins) désigne un jardin en quatre parties
 Chahar taq (quatre arches) désigne un élément caractéristique de l'architecture sassanide